De IIHF-wereldranglijst is een ranglijst van de nationale ijshockeyteams die lid zijn van de International Ice Hockey Federation.

Het IIHF-congres ging akkoord met het systeem in 2003. Volgens IIHF-president René Fasel was het systeem ontworpen om simpel te begrijpen te zijn.

Rekenmethode 
De wereldranglijst is gebaseerd op posities van de laatste 4 WK's en de laatste Olympische Spelen. Omdat er voor de vrouwen geen WK is in het jaar dat er Olympische Spelen zijn, tellen de laatste 3 WK's en de laatste Olympische Spelen. Punten zijn gegeven aan de plek die behaald is in het toernooi. De wereldkampioen ontvangt 1200 punten en daarna steeds 20 punten tussen de teams. Er zit 40 punten verschil tussen de eerste, tweede en derde plek, de vierde en vijfde plek en tussen de achtste en negende plek. Zo krijgen teams die de kwartfinale, halve finale, finale of een gouden medaille halen een kleine bonus.

Punten in het huidige jaar tellen volledig mee. Elk jaar daarvoor gaat er 25% vanaf, tot het vijfde jaar, waarna ze niet meer meetellen. Bijvoorbeeld, als een mannen team de voorgaande vier jaar de gouden medaille heeft gewonnen op het WK, en ook goud heeft gewonnen bij de laatste Olympische Spelen, dan heeft het team 3300 punten.

Als bij de vrouwen een team de afgelopen 3 jaar goud had gewonnen op het WK en goud had gehaald op de Olympische Spelen, dan hadden ze 3000 punten.

Ranglijst mannen (2013)
De ranglijst voor mannen van 2013 is gebaseerd op de wereldkampioenschappen van 2013, 2012, 2011 en 2010 en de Olympische Spelen van 2010. Voor elk jaar staan de volledige punten genoteerd. Het totaal is alle jaren bij elkaar opgeteld met de juiste percentages. Een streepje betekent dat het team niet heeft meegedaan.

8 landen staan al sinds 2003 elk jaar in de top 10. Dat zijn: Canada, Rusland, Finland, Zweden, Tsjechië, Slowakije en de Verenigde Staten. 4 andere landen hebben de afgelopen jaren ten minste één keer in de top 10 gestaan. Dat zijn: Duitsland (8 jaar), Letland (6 jaar), Wit-Rusland (5 jaar) en Noorwegen(3 jaar). Alleen Canada (4 jaar), Rusland (4 jaar) en Zweden (3 jaar) hebben op nummer 1 gestaan. Zweden is het enige land dat elk jaar in de top vier heeft gestaan.

Externe link
 Wereldranglijst

IJshockey
Sportranglijst